Ministero del lavoro – dicastero francese
 Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio – dicastero italiano attivo dal 1861 al 1916
 Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro – dicastero italiano attivo dal 1916 al 1920 e dal 1943 al 1945
 Ministero delle corporazioni – dicastero italiano attivo dal 1929 al 1943
 Ministero dell'economia nazionale – dicastero italiano attivo dal 1922 al 1929
 Ministero del lavoro e della previdenza sociale – dicastero italiano attivo dal 1920 al 1922, dal 1945 al 2001 e dal 2006 al 2008
 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – dicastero italiano attivo dal 2008 al 2009
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dicastero italiano attivo dal 2001 al 2006 e dal 2009